VI чемпионат России по волейболу среди мужских команд суперлиги проходил с 18 октября 1996 года по 11 апреля 1997 года.

В борьбе за звание чемпиона России приняли участие 8 команд суперлиги. На завершающем этапе чемпионата для определения призёров проводились суперфиналы — серии матчей за 1-е и 3-е места до трёх побед одной из команд. Чемпионом страны стало белгородское «Белогорье-Динамо», в финальной серии уверенно обыгравшее УЭМ-«Изумруд» из Екатеринбурга, а прежние чемпионы страны — «Автомобилист» и ЦСКА — сошлись в серии за «бронзу», где успех сопутствовал армейцам. 

Лучшим игроком чемпионата России — обладателем Приза Андрея Кузнецова второй раз подряд был признан доигровщик УЭМ-«Изумруда» Игорь Шулепов.

Предварительный этап 
Восемь команд суперлиги на предварительном этапе сыграли в два круга по туровой системе. Туры проходили в семи городах: Белгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Одинцове, Уфе, Москве и Стрежевом. 

В итоге были выявлены шесть команд, которые продолжили борьбу за медали, причём спор за 6-е место между бронзовым призёром предыдущего чемпионата «Самотлором» и дебютантом суперлиги «Нефтяником Башкирии» продолжался до последнего игрового дня и завершился в пользу уфимской команды. «Самотлор» и «Спартак» (бывший «Рассвет»), финишировавший на 8-й позиции без единой победы, вместе с четырьмя лучшими командами предварительного этапа высшей лиги стали участниками соревнования, на котором были разыграны две путёвки в переходный турнир.

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд. 
1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

Основной этап 
Шесть участников основного этапа сыграли по разъездному календарю по два спаренных матча с каждым из соперников на своей и чужой площадках, выявив участников суперфиналов за 1-е и 3-е места. Наиболее успешно игры с разъездами провели «Белогорье-Динамо» (15 побед в 20 матчах) и УЭМ-«Изумруд» (13 побед, в том числе серия из 9 выигрышей). Они в итоге заняли 1-е и 2-е места и завоевали право сыграть суперфинальную серию за звание чемпиона, оставив позади себя победителя трёх предыдущих чемпионатов — команду ЦСКА, потерпевшую на старте основного этапа 8 поражений в 10 матчах и не успевшую затем наверстать упущенное. 

Армейцы вместе с «Автомобилистом» стали участниками суперфинала за 3-е место. Занявшие 5-е и 6-е места  «Искра»-РВСН и «Нефтяник Башкирии» отравились в переходный турнир.

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд. В основном этапе учитывались все очки, набранные командами на предварительном этапе.

Суперфиналы 
Призёры чемпионата России были определены в сериях матчей до трёх побед одной из команд.

В суперфинале за 1-е место встретились «Белогорье-Динамо» и УЭМ-«Изумруд». Матчи прошли 29, 30 марта и 2 апреля, во всех победу праздновало «Белогорье-Динамо» — 3:1, 3:2 и 3:0. В серии за «бронзу» ЦСКА был сильнее «Автомобилиста», выиграв 3 матча с одинаковым счётом 3:1.

Призёры

Факты и статистика 
 Две партии на чемпионате завершились с максимальным счётом 15:0 в пользу одной из команд. В матче предварительного этапа между ЦСКА и «Спартаком» рекордная партия продолжалась всего 8 минут, а в игре основного этапа между «Автомобилистом» и ЦСКА — 13 минут. В первом случае победили армейцы, во втором петербуржцы.
 В составе «Спартака» в чемпионате участвовал камерунец Дан Су Соманжи — первый игрок из дальнего зарубежья в российском волейболе.
 Самой возрастной командой Суперлиги был московский «Спартак», руководимый 45-летним играющим тренером Владимиром Корнеевым — отцом бронзового призёра Олимпийских игр в Пекине-2008 Александра Корнеева.
 Самыми молодыми командами чемпионата являлись «Автомобилист» и «Искра»-РВСН. В составе петербургской команды в возрасте 17 лет дебютировал Максим Проскурня, а в одинцовской — его ровесник Алексей Кулешов.
 Всего в чемпионате России-1996/1997 принимали участие 65 команд: 8 в суперлиге (2 из которых после предварительного этапа перешли в высшую лигу), 13 в высшей лиге, по 22 в первой и во второй лигах.

Высшая лига и переходный турнир 

По итогам переходного турнира «Искра»-РВСН и «Нефтяник Башкирии» сохранили право играть в сильнейшем дивизионе, который с сезона-1997/98 сокращён до 6 команд и стал называться суперлигой «А».

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»

1996 год в волейболе
1997 год в волейболе
Чемпионаты России в 1997 году
Чемпионаты России в 1996 году